Марк Дэвид Протосевич (; род. 24 августа 1961) — американский сценарист. Он написал сценарии к фильмам «Посейдон» и «Я — легенда».

Протосевич родился в Чикаго,штат Иллинойс, он является выпускником «Колумбийского колледжа Чикаго».

Протосевич также написал сценарий к так и не созданному фильму «Триумф Бэтмена».

Работы в качестве сценариста 
 Клетка / The Cell (2000) (также со-продюсер)
 Посейдон / Poseidon (2006)
 Я — легенда / I Am Legend (2007)
 Тор / Thor (2011) (сюжет)
 Олдбой / Oldboy (2013) (со-продюсер)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колумбийского колледжа Чикаго